Fehér Attila (1948) agrármérnök, polgármester
 Fehér Attila (1960) biológus, genetikus
 Fehér Attila (?) gitáros (Senator, Step)
 Fehér Attila (1974) labdarúgó (Videoton, Paks)
 Fehér Attila (1984) politikus (LMP), szociológus